Анна Осиповна Паскевич (урождённая Коробовская; 1766 — февраль 1829) — мать генерал-фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича.

Биография 
Происходила из дворянского рода Коробовских. Родилась в семье могилёвского шляхтича Осипа Коробовского. В 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой, когда территория Восточной Белоруссии была аннексирована Российской империей, её отец присягнул на верность императрице Екатерине II, сохранив земельные владения и принадлежность к дворянскому сословию. Его родовое имение состояло из села Щеглица и еще нескольких сел в Могилевской губернии.

Анна вышла замуж за Федора Паскевича, сына бунчукового товарища Григория Паскевича, зажиточного полтавского помещика. Через год, 8 мая 1782 года, у супругов родился первенец Иван. В последующие годы родились Иосиф (1784), Степан (1785), Константин (1790) и Федор (1792). Четверо из сыновей связали свои судьбы с военной карьерой: Иосиф и Константин дослужились до званий полковников,  Федор — до генерал-майора, Иван — до высшего военного чина генерал-фельдмаршала. Степан избрал гражданскую службу, став действительным статским советником, тамбовским и курским губернатором.

Анна Паскевич ушла из жизни в феврале 1829 года и была похоронена в родовом селе Щеглица. 18 июля 1889 года внук Фёдор Иванович Паскевич  перезахоронил ее вместе с мужем Федором Григорьевичем, сыном Иваном и невесткой Елизаветой в семейной усыпальнице Паскевичей в Гомеле.

Портрет  
В фондах музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля хранится миниатюрный портрет Анны Паскевич, исполненный акварелью на кости. На портрете изображена молодая, богато одетая женщина со спокойным взглядом и едва заметной улыбкой.

Генеалогия

Литература 
 Щербатов, Александр Петрович (1836—1906). Генерал-фельдмаршал князь Паскевич: Его жизнь и деятельность / По неизд. источникам сост. Ген. штаба ген.-майор кн. Щербатов. Т. 1-7. - Санкт-Петербург : тип. лит. Р. Голике, 1888-1904.

Ссылки 
 Женский образ из Гомельского дворца. 12 марта 2009 // «Гомельские ведомости».

Женщины Российской империи
Женщины XVIII века
Женщины  XIX века
Похороненные в Гомеле
Анна
Похороненные в часовне-усыпальнице Паскевичей